Arno van Boven (Voorburg, 13 maart 1970) is een media-ondernemer, radio- en televisiepresentator, uitvoerend producent en sinds 2020 directeur / bestuurder van de publieke lokale omroep van Almere.

Op 15 jarige leeftijd begon zijn radio carrière bij de illegale radiozenders in de regio Den Haag. In 1988 stapte hij over naar de lokale omroep van Rijswijk, Den Haag en Rotterdam.

Rond 1990 won Arno de dj wedstrijd van Radio West, de regionale omroep van Zuid-Holland. Hier presenteerde hij gedurende 2 jaar het jongerenprogramma op zaterdag.

Bij Stadsradio Rotterdam werkte hij gedurende 7 jaar als presentator van diverse programma’s onder de naam Peter Hofland. In deze periode werd Holland FM opgestart waar hij de Top 30 presenteerde.

In 1995 beland Arno op Curaçao. Via Edvard Niessing, die bevriend was met de eigenaar van Radio Paradise (Jacques Visser), kreeg Arno een aanbieding om de ochtendshow te presenteren. Hij verhuisde naar Curaçao en werkte een jaar lang bij de radiozender.

In 1996 keert Arno terug naar Nederland en wordt de voice-over van KinderNet. Een op jonge kinderen gericht televisiekanaal. Later zou hij ook nog als presentator het programma ‘Toeters en Bellen’ presenteren. Bij de TROS presenteerde hij nog enkele keren het radioprogramma ‘Nachtwacht’.

In 1998 begon Arno bij Arrow Classic Rock Radio. Een project van Ad Ossendrijver en Willem van Kooten. Arno deed de techniek, kabeldistributie en marketing van het radiostation.

In 1999 deed Arno mee aan een talentenjacht van Radio Noordzee Nationaal. Hij won en mocht dagelijks de ochtendshow ‘Tussen opstaan en Weggaan’ presenteren. Na een jaar besloot Arno om te stoppen met presenteren en liever achter de schermen te gaan werken. Na een kort uitstapje naar NEW Dance Radio als Programmaleider begon Arno bij televisie.

In 2000 werd Arno aangenomen bij John de Mol Produkties als Uitvoerend Producent. Hij begon aan de reality programma’s De Bus en Big Diet, datingprogramma Alternative Love, klusprogramma Het Blok, e.v.a.

In 2002 startte Arno met de commerciële radiozender Midstad Radio om zo mee te kunnen doen aan de veiling van FM frequenties. Via de Utrechtse kabel en online werd er non-stop muziek uitgezonden. In 2003 won City FM de veiling en ging ervandoor met de FM frequentie in Utrecht. Hierna werd de stekker uit Midstad Radio getrokken. In Den Haag kreeg Hofstad Radio wel een FM frequentie.

Hofstad Radio onder leiding van Paul Winnubst haalde 2 FM frequenties binnen. Arno sloot zich aan bij Hofstad Radio en presenteerde dagelijks een programma. Daarnaast verkocht hij de reclamespots op de zender. Na een paar jaar werd Hofstad verkocht aan Ron Koene. Ron was al mede-eigenaar van Infothuis TV. Tot 2006 werkte Arno voor Hofstad Radio en Infothuis TV.

In 2006 vertrok Arno met zijn beste vriend Eric Holzhauer naar Spanje om hier een radiostation te beginnen. In Marbella werd een studio ingericht, een frequentie gehuurd en SUN 100.6 FM was geboren. Een op Nederlandstaligen gericht radiostation met internationaal nieuws, muziek en reclame. Eind 2007 keerde Arno terug naar Nederland. Hier neemt hij de lokale omroep van Pijnacker/Nootdorp over. Het wordt Easy FM. Het is van korte duur. Joey Koeyvoets neemt de lokale omroep over en maakt er Feelgood Radio van. Arno start in 2008 met Easy 106 FM Marbella, vanuit zijn appartement in Marbella. Het radiostation was langs de hele Costa del Sol te ontvangen.